Хаса — топоним:

 Хаса — муниципалитет в Испании.
 Хаса — посёлок городского типа в Узбекистане.